Кёрлинговый центр «Ледяной куб» — стадион, который находится в Олимпийском парке в Сочи. Вместимость — 3 000 мест. Строительство завершилось в 2013 году, тогда же здесь прошли тестовые соревнования международного уровня.

Соревнования 
Первым соревнованием в «Ледяном кубе» должен был стать Кубок России по кёрлингу (21—26 декабря 2012 года), однако соревнования перенесли на неопределённый срок, что было связано с неготовностью объекта.
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2013 — 16—23 февраля 2013
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров — 28 февраля — 10 марта 2013
 Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2014 — 10—21 февраля 2014
 Кёрлинг на колясках на зимних Паралимпийских играх 2014 — 8—15 марта 2014
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2014 — 7—13 апреля 2014
 Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2014 — 17—24 апреля 2014
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2015 — 18—25 апреля 2015
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2015 — 18—25 апреля 2015

Описание 
Спортивный дворец представляет собой четырёхэтажное здание высотой 19,3 метра, шириной 80 и длиной 107 метров. На нижнем уровне находится ледовое поле с четырьмя игровыми площадками. По периметру арены размещаются командные раздевалки, служебные помещения для спортсменов, судей, прессы, организаторов соревнований. На втором этаже — зона зрителей, выходы на трибуны, VIP-ложа, президентская ложа и зона Олимпийской семьи. Связь по вертикали обеспечена четырьмя лестницами и тремя лифтами.

Послеолимпийское использование 
 Изначально планировалось перенести сборно-разборную конструкцию арены в Ростов-на-Дону, но впоследствии было принято решение оставить здание на прежнем месте.
 В 2015 году в Сочи состоялся чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар и ветеранов.
 В помещении центра после Олимпиады канал ТНТ стал проводить съёмки юмористической передачи «Comedy Club».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Информация о центре на sportbox.ru

Спортивные сооружения зимних Олимпийских игр 2014
Стадионы, построенные в 2013 году в России
Стадионы Сочи
Адлер
Кёрлинг в России
Федеральная территория «Сириус»
2013 год в Краснодарском крае